Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1997/98 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 1997/98 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 147 Spieler ein, von denen 34 keinen Wettkampf verpassten. A64 MILO Olomouc, ŠK Dům armády Prag, TJ Nová Huť Ostrava, ŠK V+P Zlín und der ŠK H.Fuchs Ostrava kamen mit je 11 eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK DP Mladí Prag und der zweiten Mannschaft des ŠK Vyšehrad Prag die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 14.

Erfolgreichste Spieler der Saison waren Sergej Movsesjan (ŠK Infinity Pardubice), Yury Shulman (TJ Nová Huť Ostrava), Vlastimil Babula (ŠK Dům armády Prag) und Robert Cvek (A64 MILO Olomouc) mit jeweils 8 Punkte, wobei Movsesjan und Shulman je zehn Partien spielten, Babula und Cvek je elf. Kein Spieler erreichte 100 % der Punkte, die prozentual besten Ergebnisse gelangen Karel Kleberc (ŠK H.Fuchs Ostrava) mit 5 Punkten aus 6 Partien sowie Nana Iosseliani (ŠK DP Mladí Prag) mit 2,5 Punkten aus 3 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1997; ARM = Armenien, AUS = Australien, BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

A64 MILO Olomouc

ŠK Dům armády Prag

TJ Nová Huť Ostrava

ŠK Sokol Vyšehrad I. Mannschaft

ŠK V+P Zlín

ŠK H.Fuchs Ostrava

ŠK DP Mladí Prag

ŠK Infinity Pardubice

TJ Bohemians Prag

ŠK Sokol Kolín

SK Dynamo ZČE Plzeň

ŠK Vyšehrad Prag II. Mannschaft

Anmerkungen 

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 1997
Schach 1998